Александр Игоревич Нечаев (; ) — украинский политик, Народный депутат Украины, бывший член Партии регионов, кандидат экономических наук, член Оппозиционного блока.

Биография 
Родился в Киеве, в 1963 году. В 1986 году окончил Киевский политехнический институт, приборостроительный факультет. С 1986 года на заводе «Арсенал», где прошел путь от рядового инженера до ведущего конструктора. 1991 год — занимался научной работой в Институте физических и прикладных проблем Академии наук Украины. В 2003 году — коммерческий директор холдинговой компании «АвтоКрАЗ» в городе Кременчуг. 2004 год — глава коммерческой службы Крымского содового завода. 2007 год — председатель правления завода «Крымский Титан» в городе Армянск, в 2010 году возглавил государственную холдинговую компанию «Титан Украины».

Народный депутат Украины от Партии регионов, член Комитета ВРУ по вопросам промышленной политики и предпринимательства, член Специальной контрольной комиссии ВРУ по вопросам приватизации, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее ГУАМ.

Член групп по межпарламентским связям с Латвией, Германией, Китаем, Австрией, Черногорией.

Награды 
Кавалер ордена «За заслуги» 3 степени.

Примечания

Ссылки 
 Нечаев Александр Игоревич _ Компромат и Биография. Новости, фото и публикации 
 АЛЕКСАНДР НЕЧАЕВ_ В Северный Крым придут инвесторы _ . 
 Александр Нечаев_ Задача — победа в чемпионате и Кубке 

Народные депутаты Верховной рады Украины VII созыва
Члены Партии регионов Украины
Члены партии «Оппозиционный блок»
Предприниматели Украины
Персоналии:Армянск